Specializzato nei 200 m stile libero, ha vinto molte medaglie con le staffette italiane.

Ha stabilito il record europeo con la staffetta 4 x 200 stile libero, sia in vasca lunga che in vasca corta.

Palmarès

Campionati italiani
4 titoli individuali e 6 in staffette, così ripartiti:
4 nei 200 m stile libero
1 nella 4 x 100 m stile libero
4 nella 4 x 200 m stile libero
1 nella 4 x 100 m mista

 nd = non disputato

Onorificenze

Note

Voci correlate 
 Nazionale di nuoto dell'Italia

Collegamenti esterni

Cavalieri OMRI